Лемківщина, також Лемковина — українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців — лемки.
 Лемківщина — колишній український етнографічний музей у Сяніку.